Spojení písmen G a F může mít různé významy:

GF 
 GF – kód ISO 3166-2 pro Francouzskou Guyanu
 girlfriend – angl. zkratka přítelkyně
 Galoisovo těleso
 GF – označení NATO pro nervově paralytickou látku cyklosarin

.gf 
 .gf – internetová doména nejvyššího řádu pro Francouzskou Guyanu